Фартукі́вка — село в Україні, у Марківській селищній громаді Старобільського району Луганської області. Населення становить 115 осіб.

Посилання 
 Погода в селі Фартуківка

Села Луганської області